Список рыб, занесённых в Красную книгу Азербайджана

См. также 
 Фауна Азербайджана

Рыбы
Азербайджан
Азербайджан